Die Schwefelchloride stellen eine Stoffgruppe mehrerer  chemischer Verbindungen zwischen den Elementen Schwefel und Chlor dar. Die wichtigsten sind:
 
Dischwefeldichlorid (Schwefel(I)-chlorid), S2Cl2
Schwefeldichlorid, SCl2
Schwefeltetrachlorid, SCl4

Es sind weiterhin einige Polyschwefeldichloride SnCl2 bekannt, die bis zu einer Kettenlänge von n = 8 isoliert wurden.

Einzelnachweise 

Schwefelverbindung
Chlorverbindung